Ludlgraben ist der Name folgender Gewässer:

 Ludlgraben (Almbach), linker Zufluss des Almbachs (zur Berchtesgadener Ache) in der Almbachklamm im gemeindefreien Schellenberger Forst, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Ludlgraben (Donau), linker Zufluss der Donau in Ingolstadt, Bayern